

Astronomia 
27287 Garbarino, asteroide

Persone 

Andrea Garbarino, scrittore e giornalista italiano
Carla Garbarino, triatleta italiana
Carlo Garbarino, calciatore italiano, di ruolo attaccante
Francesco Garbarino, 120º doge della Repubblica di Genova e re di Corsica
Giovanna Garbarino, latinista italiana
Giuseppe Garrassini Garbarino, tenente di vascello Medaglia d'oro al valor militare
Giuseppe Garbarino, musicista